Le Garde peut désigner :
 Le Garde, une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1884 ;
 Le Garde, une œuvre créée par Arno Breker en 1940 ;
 Le Garde, un film russe réalisé par Youri Bykov, sorti en 2019.